Охочее — название населённых пунктов на Украине:

 Охочее — село в Чутовском районе Полтавской области.
 Охочее — село в Нововодолажском районе Харьковской области.